Доменциол (Domentziolus, Domnitziolus) е име на следните:

 Доменциол (куратор), генерал на Византия 6 век
 Доменциол (брат на Фока), magister officiorum, брат на император Фока (602–610).
 Доменциол (генерал), племенник на император Фока, генерал и curopalates